Sam Johnson peut désigner :
 Sam Johnson (1930-2020), homme politique américain ;
 Sam Johnson (1993-), footballeur libérien ;
 Sam Johnson (1993-), rugbyman écossais.